Löcknitz kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Löcknitz (Elbe) – biflod till Elbe, 
 Löcknitz (Spree) – biflod till Spree, 
 Löcknitz, Brunow – ort, Brunow, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Löcknitz, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Löcknitz, Werder (Havel) – del av staden Werder (Havel) i Brandenburg